Татинки — деревня в Болховском районе Орловской области. Входит в Злынское сельское поселение. Население —  чел. ().

География 
Деревня находится в северной части области, в лесостепной зоне, в пределах центральной части Среднерусской возвышенности. Расположена на берегу реки Снытка рядом с деревней Пальчикова.

Уличная сеть представлена двумя объектами: Дачная улица и Каштановая улица.

Географическое положение: в 22 километрах от районного центра — города Болхов, в 31 километре от областного центра — города Орёл и в 298 километрах от столицы — Москвы.

Часовой пояс

Климат близок к умеренно-холодному, количество осадков является значительным, с осадками даже в засушливый месяц. Среднегодовая норма осадков — 627 мм. Среднегодовая температура воздуха в Болховском районе — 5,1 ° C.

Население 
Проживают (на 2017—2018 гг.) 32 жителя в тринадцати дворах, двое — до 7 лет, трое — от 7 до 18 лет, трое — от 18 до 30 лет, девятеро — от 30 до 50 лет, четверо — от 50 до 60 лет и одиннадцатеро — старше 60 лет.

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляют 40 % (10 чел.), женщины — 60 % (15 чел.).

Примечания 

Населённые пункты Болховского района